Bangla – nome nativo della lingua bengali
 Bangla – film del 2019 diretto da Phaim Bhuiyan